Wielka Brytania:
 Duns – miasto

Osoby:
 Jan Duns Szkot – szkocki duchowny
 Len Duns – angielski piłkarz

Zobacz też:
 Data Universal Numbering System
 Düns